Thirring ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Thirring (1888–1976), österreichischer Physiker und Vater von Walter Thirring
 Walter Thirring (1927–2014), österreichischer Physiker

Thirring bezeichnet:
 den Lense-Thirring-Effekt (auch: Frame-Dragging-Effekt)